Vinter-OL 1980 var de 13. olympiske vinterlege og blev arrangeret i Lake Placid i USA. Det var anden gang legene blev arrangeret her, første gang var i 1932.

Sovjetunionen blev for tredje gang i træk bedste nation, denne gang med 10 guldmedaljer. Legenes ubestridte vinder blev den amerikanske skøjteløber Eric Heiden med fem guldmedaljer af fem mulige. For første gang siden 1964 fik det semiprofessionelle sovjetiske ishockeyhold kun sølv, mens det amerikanske amatørishockeyhold bestående af studerende fik guld.

Medaljestatistik

Kilder 

   IOKs side om Vinter-OL 1980 (medaljestatistik, antal deltagere og datoer for åbningen og afslutningen)

 
Sport i 1980
Lake Placid (New York)